Het seizoen 2013/14 van de Topklasse is het vierde seizoen van deze voetbalcompetitie op het derde niveau in Nederland. Er zijn twee afdelingen; de Topklasse zaterdag en de Topklasse zondag.

De Topklasse zaterdag gaat van start met drie nieuwe clubs (de competitiewinnaars van de drie Hoofdklassen).
De Topklasse zondag krijgt vier nieuwe clubs. Achilles '29 promoveerde naar de Jupiler League. Nieuw zijn de drie competitiewinnaars van de drie Hoofdklassen en Juliana '31 dat via de nacompetitie promoveerde.

De kampioenen SV Spakenburg en AFC speelden na afloop van de competitie in een tweeluik tegen elkaar om het algemeen amateurkampioenschap van Nederland, dat gewonnen werd door Spakenburg.

Geen enkele club uit de Topklasse had dit seizoen aangegeven te willen promoveren naar de Jupiler League

In beide Topklassen degraderen de nummers 14, 15 en 16. De beide nummers 13 speelden samen met de periodekampioenen van de drie verschillende Hoofdklassen van hun afdeling (zaterdag of zondag) een nacompetitie om degradatie naar de Hoofdklasse te voorkomen en zich te handhaven in de Topklasse.

Kampioen/Degradatie

Zaterdag

Clubs

Competitie

Eindstand 

* GVVV en Spakenburg hadden een gelijk aantal punten en moesten daarom een beslissingswedstrijd spelen om de titel. Spakenburg won en werd kampioen.

Uitslagen

Beslissingswedstrijd om kampioenschap

Zondag

Clubs

* Extra vrijgekomen plaats in de Topklasse gekregen via de nacompetitie.

Eindstand 

* 3 strafpunten wegens het opstellen van een niet speelgerechte speler in de thuiswedstrijd tegen HSC '21. De wedstrijd werd in zijn geheel overgespeeld.

Uitslagen

* De wedstrijd FC Chabab - HSC '21 moest opnieuw gespeeld worden doordat FC Chabab een niet speelgerechtigde speler opstelde. De 2-0 uitslag van deze eerste ontmoeting werd ongeldig verklaard.

Algeheel kampioenschap

Noten  

Topklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2013/14